Mörby (Öland) - plaats in Zweden op het eiland Öland
 Mörby och del av Siretorp - plaats in zuid Zweden
 Mörby (Ekerö) - plaats in Zweden, gemeente Ekerö, in het westelijk deel van de agglomeratie van Stockholm

Mörby in de gemeente Danderyd
 Mörby (Danderyd) - plaats in Zweden, gemeente Danderyd, in het noordelijk deel van de agglomeratie van Stockholm
 Mörby centrum - winkelcentrum in Mörby, Zweden
 Mörby centrum (metrostation)- metrostation in Mörby, gelegen onder bovenstaand winkelcentrum
 Mörby (station) - treinstation in Mörby